Франсуа́ Марсе́ль Шайе́ (; , Аньер-сюр-Сен — , ) — французский  и . Отец Жака Шайе.

Окончил Парижскую консерваторию (1902), ученик Анри Бертелье.

С 16 лет играл в Оркестре Колонна, с 1904 г. вице-концертмейстер (при концертмейстере Жаке Тибо, с которым его связала многолетняя дружба). Выступал вместе с пианистом Арманом Ферте, критика отмечала виртуозность и выразительность его игры. С 1908 г. концертировал в дуэте с пианисткой Селини Рише, которая в том же году стала его женой; вместе супруги Шайе выступали, прежде всего, как пропагандисты французского сонатного репертуара (Сезар Франк, Гийом Лекё, Габриэль Пьерне, позднее Клод Дебюсси). В 1909 г. основал струнный квартет (с Даниилом Гилевичем в качестве второй скрипки), дополняемый Селини Рише до квинтета; в том же году квартет Шайе совместно со струнным квартетом Альбера Желозо исполнил премьеру Октета для струнных Джордже Энеску. На протяжении последующих полутора десятилетий квартетная карьера была основной для Шайе; в годы Первой мировой войны квартет Шайе гастролировал в Бразилии (при содействии французского посла Поля Клоделя), в первой половине 1920-х гг. — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Однако в 1925 г. Шайе распустил ансамбль; Гилевич и альтист Леон Паскаль перешли в Квартет Кальве, поспособствовав росту его авторитета.

С 1926 г. Шайе сосредоточился на преподавательской работе, которая, однако, носила преимущественно неформальный характер: он фактически вёл класс Тибо в Нормальной школе музыки, поскольку сам Тибо был слишком занят для полноценного преподавания. С 1927 г. Шайе, таким же неформальным образом, исполнял роль второго педагога в классе Жюля Бушри в Парижской консерватории. В той или иной мере учениками Шайе были Гарри Адаскин, Жанин Андраде, Лола Бобеско, Иври Гитлис, Жак Дюмон, Арвед Курц, Жинетт Невё, Яков Сорокер, Генрик Шеринг.

Примечания

Ссылки 
 Un Maître du violon français Marcel CHAILLEY // Musica et memoria 

Академические музыканты Франции
Выпускники Парижской консерватории